

Record de France

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

Record de France des clubs 
Pour être homologué, un record de France des clubs doit être nagé par quatre relayeurs de nationalité française.

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

Notes et références 

Relais
Nage libre